Maurole kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Maurole, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Maurole, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar